Stubenvoll ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Stubenvoll (* 1945), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin
 Klaus Stubenvoll (* 1968), österreichischer Basketballspieler